Across the Divide – film del 1909 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 Across the Divide – film del 1911 diretto da Milton J. Fahrney
 Across the Divide – film del 1921 diretto da John Holloway
 Across the Divide – film del 2012 diretto da Kris Dmytrenko e Richard Valenti